Бендорф (нем. Beendorf) — топоним.

Германия 
 Бендорф — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт, район Оре.
 Бендорф — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Бендорф — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт, район Мансфельд.
 Бендорф — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Франция 
 Бендорф — коммуна во Франции, департамент Верхний Рейн.